Arne (mythologie), een Griekse mythologische figuur
 Arnout, een Germaanse jongensnaam
 Arne (voornaam), een veelvoorkomende jongensnaam in Scandinavië
 959 Arne, een kleine planeet

Een geografische naam
 Arne Township, Benson County, North Dakota
 Arne (Dorset), een plaats in de Engelse graafschap Dorset
 Arne RSPB reserve, a natuurgebied gelegen bij het dorp Arne
 Arné, Hautes-Pyrénées, Occitanie, France
 Arne (rivier), een voormalige rivier, mogelijk oorspronkelijk een getijdenkreek, in Nederland waaraan de stad Middelburg werd gesticht
 Arnemark, een plaats in de Zweedse gemeente Piteå

Personen met de voornaam Arne
 Arne Anderberg (*1954), Zweedse botanicus
 Arne Baeck (*1985), Vlaamse toneelregisseur en acteur
 Arne Beurling (1905–1986), Zweedse Mathematicus
 Arne Borg (1901–1987), Zweedse zwemmer
 Arne Dankers (*1980), Canadese langebaanschaatser
 Arne Eggebrecht (1935–2004), Duitse Egyptologie
 Arne Elsholtz (* 1944), Duitse acteur
 Arne Feick (* 1988), Duitse voetballer
 Arne Friedrich (*1979), Duits profvoetballer
 Arne Hoffmann (* 1969), Duitse Schrijver
 Arne Isacsson (1917–2010), Zweedse Kunstpedagoge en schilder
 Arne Jacobsen (1902–1971), Deense Architect en Designer
 Arne Jansen (1951-2007), Nederlands zanger
 Arne Lorenz (* 1962), Duitse Regisseur
 Arne Næss (1912–2009), Noorse filosoof
 Arne Nordheim (1931–2010), Noorse Componist
 Arne-Larsen Økland (* 1954), Noorse voetballer
 John Arne Riise (* 1980), Noorse voetbalinternational
 Arne Seidel (*1968), Duitse schrijver bekend als Ahne
 Arne Sjöberg, Pseudoniem van de DDR-schrijver Jürgen Brinkmann (1934–1997)
 Hans-Arne Stiksrud (1944–2005), Duitse Pedagoge
 Arne Tammen (* 1972), Duitse voetballer
 Arne Toonen (*1975), Nederlandse filmregisseur
 Arne Tiselius (1902–1971), Zweedse chemicus
 Arne Zank (* 1970), Duitse muzikant

Personen met Arne als tweede of derde naam
 John Arne Riise (*1980), Noorse voetballer

Personen met de achternaam Arne
 Thomas Arne (1710 – 1778), was een Britse componist